Il singolare del torneo di tennis Washington Star International 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon, che ha battuto in finale Guillermo Vilas 1-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Stan Smith (quarti di finale)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Manuel Orantes (secondo turno)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 Billy Martin (terzo turno)
 Guillermo Vilas (finale)
 Eddie Dibbs (primo turno)
 John Alexander (quarti di finale)

 Raúl Ramírez (primo turno)
 Vijay Amritraj (primo turno)
 Harold Solomon (Campione)
 Roscoe Tanner (terzo turno)
 Assente
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Washington Star International 1974